Salana steht für:

 den alten Namen der Friedrich-Schiller-Universität Jena
 die Studentenverbindung Salana Jenensis zu Jena

Siehe auch:

 Jalsa Salana, spirituelle Jahresversammlung der Ahmadiyya Muslim Jamaat
 Slaná, Gemeinde in Tschechien